Timmy and the Lords of the Underworld — вышедший в 2000 г. сингл на основе сериала «Южный парк». Как исполнители на обложке указана несуществующая группа персонажа «Южного парка» Тимми — «Timmy and the Lords of the Underworld». На самом деле состав исполнителей песен соответствует составу группы создателей «Южного парка» Трея Паркера и Мэтта Стоуна DVDA. Заглавная песня сингла — единственная композиция, которую группа «The Lords of the Underworld» исполняла в посвящённой ей серии «Тимми 2000».

Песня была выпущена в 2007 году в качестве эксклюзивного бонус-трека к игре «Rock Band».

Список композиций 
 Timmy and the Lords of the Underworld
 Timmy Livin' a Lie

В записи участвовали 
 Вокал — Трей Паркер
 Бэк-вокал — Мэтт Стоун
 Бас — Мэтт Стоун
 Гитара — Брюс Хоуэлл
 Клавишные — Ди Эй Янг
 Ударные — Курт Бисквера

Примечания 

Песни из «Южного Парка»
Синглы 2000 года
Песни по алфавиту
Песни 2000 года